En portada puede referirse a:

 En portada, programa de reportajes de actualidad de Televisión Española (en antena desde 1984).
 En portada, programa de farándula de UCV Televisión, en Chile (se mantuvo en antena de 2009 a 2013).